EJC peut désigner :
 European Juggling Convention (en français, Convention européenne de jonglerie), une des plus importantes conventions de jonglerie au monde ;
 Electronic Journal of Combinatorics (traduction littérale, Journal électronique de combinatoire), une revue scientifique spécialisée en mathématiques combinatoires.